FRA — абревіатура, що має низку різних значень.

 FRA; англ. Fundamental Rights Agency - Агенція фундаментальних прав Європейського Союзу. 
 FRA; англ. Forward rate agreement - Угода щодо майбутньої відсоткової ставки.
 FRA - міжнародний код летовища Франкфурт-на-Майні (IATA FRA).
 FRA - символ Франції згідно міжнародного стандарту ISO 3166-1 alfa-3. 

 Fra' - титул керівників у Мальтійському Суверенному Ордені, похідне від friar.

 Фра Анджеліко - італійський живописець, чернець-домініканець, майстер епохи Відродження.